Мејнард има више значења:
 Мејнард (Масачусетс)
 Мејнард (Ајова)
 Мејнард (Арканзас)
 Мејнард (Минесота)